

Борові — присілок, Слободський район, Кіровська область

Борові — село, Львівський район, Львівська область